A Coelurosauria egy klád, ami valamennyi olyan theropoda dinoszauruszt tartalmazza, amely közelebb áll a madarakhoz, mint a carnosaurusokhoz. Ebbe a változatos csoportba tartoznak a tyrannosauroideák, az ornithomimosaurusok, és a maniraptorák; a Maniraptora alcsoport tagjai a madarak is, melyek a coelurosaurusok egyetlen ma élő leszármazottai. Az ezidáig felfedezett tollas dinoszauruszok is a coelurosaurusok közé tartoznak; egyes tudósok úgy gondolják, hogy a csoport legtöbb tagja tollakkal rendelkezett.

Anatómia 
A legtöbb coelurosaurus két lábon járó ragadozó volt. Ebbe a csoportba tartoztak az egyik legnagyobb (Tyrannosaurus) és legkisebb (Microraptor, Parvicursor) húsevő dinoszauruszok.

A különböző coelurosaurusok főbb jellemzői az alábbiak:
 a többi dinoszauruszénál hosszabb keresztcsont (egy sor, a csípőhöz kapcsolódó csigolya)
 a vége felé merevedő farok
 a hajlott singcsont (alkarcsont).
 a combcsontnál hosszabb sípcsont (alsó lábszárcsont)

Tollak: egy lehetséges coelurosaurus jellegzetesség 

Napjainkig a tollazat fosszilizált nyomait csak a coelurosaurusok esetében sikerült beazonosítani. Az ornithomimosaurusokon kívül valamennyi coelurosaurus alcsoport legalább egy fajánál megtalálhatók a tollak egyes fajtái, illetve a tollakra utaló jellemzők.

A ma élő madarakat szinte valamennyi őslénykutató a coelurosaurusok közé sorolja be. A coelurosaurusoknál azonban a tollak elrendezése más, még a későbbi korból származók is jóval kezdetlegesebbek, mint a madarak tollai. Emellett vannak köztük olyanok, amelyek csupasz bőrű, tollatlan állatokként váltak ismertté.

Fosszilis bizonyíték és kor 
Néhány késő triász időszakból származó fosszíliát ideiglenesen a coelurosaurusok közé soroltak be. Az időben utánuk következő leletek, a késő jura időszak elejéig töredékesek. Jellegzetes példa a középső jurából származó Iliosuchus, amely mindössze két csípőcsont alapján vált ismertté. Ezt az 1,5 méter hosszúságú, a mai Oxfordshire területén, mintegy 165 millió évvel ezelőtt élt húsevőt átmenetileg a tyrannosauroideák közé sorolták be.

Sok közel teljes coelurosaurus fosszília került elő a késő jura időszakból. Az Archaeopteryx (és a Wellnhoferia) 155-150 millió évvel ezelőtt élt Bajorország területén. Az Ornitholestest, a WDC DML 110 jelzésű troodontidát, a Coelurus fragilist és a Tanycolagreus topwilsonit a Wyoming államban levő, körülbelül 150 millió éves Morrison Formációban fedezték fel. Az Epidendrosaurus és a Pedopenna maradványaira a kínai Daohugou (Taohukou) rétegződésben találtak rá, melynek kora vitatott, feltehetően 160 vagy 145 millió éves lehet. A késő jurából származó számos fosszília és a morfológiai bizonyítékok alapján feltételezhető, hogy a coelurosaurusok teljes különválására még a jura időszak vége előtt sor került.

A kora kréta időszakból jóval nagyobb számú coelurosaurus lelet vált ismertté (köztük repülő állatoké is) a Liaoning tartománybeli Yixian (Jihszien) Formációból. Az erről a területről származó theropodák szinte kivétel nélkül coelurosaurusok. Sok fejlődési vonaluk megérte a kréta időszak (65 millió évvel ezelőtti) végét, és egyesek, például a tyrannosauroideák leginkább a késő kréta idejéről ismertek.

Osztályozás 
A coelurosaurusok filogenetikája és taxonómiája intenzív kutatás és átdolgozás tárgyát képezi. A kis méretű theropodákat évekig ebbe a csoportba sorolták be. Az 1960-as években több különböző fejlődési vonalukat és alrendágukat fedezték fel, köztük az ornithomimosaurusokat, a deinonychosaurusokat és az oviraptorosaurusokat.
Az 1980-as és 1990-es évek során az őslénykutatók felismerték, hogy számos kis méretű theropoda egyáltalán nem tartozik ebbe a csoportba, illetve, hogy egyes óriás méretű theopodák, például a tyrannosauridák valójában óriás coelurosaurusok voltak. Még drámaibb felfedezés volt, hogy a therizinosauroideák, melyeket eredetileg nem is tartottak theropodának, valójában növényevő coelurosaurusok voltak. Phil Senter (2007-ben) 59 különböző, 1984 óta publikált kládot sorolt fel, amiket 2005 óta, többnyire hasonló, de a régiektől jelentősen eltérő újak követtek.

Az alábbi kladogram Senter (2007-es) listája alapján készült. A felsorolás nem tüntet fel időrendi sorrendet, de a morfológiai változások alapján lehetséges durva időbecsléseket végezni. Az első coelurosaurusok a coelurida Tanycolagreusra és a Coelurusra hasonlítottak, és csak látszólag tértek el az olyan korai tyrannosauroideáktól, mint a Dilong és az Eotyrannus. A legnagyobb eltérések a Paraves és más coelurosaurusok, valamint az Avialae és a Deinonychosauria alcsoportok között voltak.

1 Coelurosauria, 2 Tyrannosauroidea, 3 Coeluridae, 4 Compsognathidae, 5 Maniraptoriformes, 6 Ornithomimosauria, 7 Maniraptora, 8 Therizinosauroidea, 9 Therizinosauridae, 10 Alvarezsauridae, 11 Oviraptorosauria, 12 Oviraptoridae, 13 Ingeniinae, 14 Paraves, 15 Avialae, 16 Aves, 17 Ornithurae, 18 Deinonychosauria, 19 Troodontidae, 20 Dromaeosauridae, 21 Unenlagiinae, 22 Microraptoria, 23 Dromaeosaurinae

„Coelurosaurus” 
A „Coelurosaurus” egy nomen nudum ('csupasz nevű', avagy 'névtelen') nem, amit Friedrich von Huene alkotott meg 1929-ben. Néha feltűnik a dinoszauruszokat felsoroló listákon, bár a névhez nem tartozik tudományos leírás, és inkább csak fiktív művekben használják.

Jegyzetek

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
Tollas dinoszauruszok
Madarak eredete
Kihalt madarak listája

 
Hüllőalrendágak
Jura időszaki dinoszauruszok
Kréta időszaki dinoszauruszok